Vikram steht für:

 Vikram (Name), indischer Vorname und Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 Vikram (Rakete), indische Trägerrakete
 Vikram, Landeeinheit der indischen Mondsonde Chandrayaan-2
 Vikram (2022), indischer Film